João Rodrigues de Freitas - escritor português
 José Joaquim Rodrigues de Freitas - professor catedrático e político português (1840-1896)
 Escola Secundária Rodrigues de Freitas - escola da cidade do Porto, em Portugal

Desambiguação